The Snow Goose pode referir-se a:

Literatura
The Snow Goose - novela de Paul Gallico, escrita em 1940

Cinema
The Snow Goose - filme para a televisão de 1971 dirigido por Paul Gallico

Música
The Snow Goose - terceiro álbum do Camel, banda inglesa de Rock Progressivo, lançado em 1975
 The Snow Goose - sexta faixa do álbum

Desambiguação